Carmella – wrestler e modella statunitense
Carmella Bing – attrice pornografica statunitense
Carmella DeCesare – modella ed ex wrestler statunitense